Jméno a příjmení Al Casey nosí více různých osob:

 Al Casey (kytarista) (1936–2006) – americký kytarista
 Al Casey (jazzový kytarista) (1915–2005) – americký jazzový kytarista